Това е списък с филмите, които са продуцирани и разпространени от американското студио „Кълъмбия Пикчърс“ от 1922 г., годината, в която компанията продуцира първият си филм до 1939 г. През тези години „Кълъмбия“ се появи от Poverty Row, за да стане един от осемтте филмови студия в Холивуд.

1920-те години

1930-те години

Източници 

Списъци
Списъци с филмите по киностудио